Михаи́л Серге́евич Жу́ков (3 января 1985, Ленинград, СССР) — российский хоккеист, центральный нападающий.

Биография 
Сын хоккеиста Сергея Жукова. Воспитанник хоккейной школы СКА. Начинал карьеру в 1999 году в Швеции, где с 1993 года работает отец, в составе молодёжного хоккейного клуба «Емтланд/Херьедален», а через год провел два сезона в молодёжной лиге Швеции в составе «Муры», с которой завоевал золотые медали турнира.

Следующим клубом, имеющим уже профессиональный статус, стала «Арбога». Впоследствии он выступал за шведские клубы «ХВ71» и «Вестерос». В 2003 году на драфте НХЛ был выбран в 3 раунде под общим 72 номером клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Начиная с 2004 года выступал в России, где в составе казанского «Ак Барса» в период с 2004 по 2009 год дважды становился чемпионом России.

Имел опыт выступлений за команды континентальной хоккейной лиги тольяттинская «Лада», череповецкая «Северсталь», СКА, московский «Спартак», чеховский «Витязь», омский «Авангард».

Играл за фарм-клуб «Спартака» из ВХЛ воронежский «Буран», вскоре подписал односторонний контракт до конца сезона с ханты-мансийской «Югрой». Продлил контракт по окончании сезона. Завершил карьеру игрока в 2018 году в «Торпедо» НН.

С сезона 2021/22 — тренер, помощник отца в шведском клубе .

Достижения 
 Обладатель Кубка Гагарина КХЛ (2008/2009) в составе казанского «Ак барса»
 Чемпион России 2005-2006 в составе казанского «Ак Барса»,
 Серебряный призёр чемпионата России 2006—2007 в составе казанского «Ак Барса»
 Обладатель Континентального Кубка 2008 г. в составе казанского «Ак Барса»
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 2007 г. в составе казанского «Ак Барса»
 Серебряный призёр чемпионата России 2012 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Статистика на сайте www.global-sport.ru
 Статистика на сайте www.r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Арбога»
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Вестерос»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Обладатели Кубка Гагарина
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»